Улица Обнорского — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь революционера-подпольщика конца XIX — начала XX века В. П. Обнорского.

 Улица Обнорского — улица в Новокузнецке;
 Улица Обнорского — улица в Томске.